Кубасов — русская фамилия.

Известные носители:
 Кубасов, Александр Владимирович (1959—2021) — генерал-лейтенант.
 Кубасов, Александр Семёнович (1898—1986) — советский инженер-проектировщик автомобильных дорог, полковник.
 Кубасов, Алексей Фёдорович (1905—1984) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Кубасов, Борис Егорович (1939—2009) — советский боксёр, серебряный призёр Спартакиады народов СССР, тренер по боксу.
 Кубасов, Валерий Николаевич (1935—2014) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Кубасов, Владимир Степанович (1930—2022) — советский, российский архитектор.
 Кубасов, Дмитрий Александрович (род. 1985) — российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, кинооператор.
 Кубасов, Иван Андреевич (1875—1937) — российский литературовед и библиограф.

См. также